Platzek ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Platzek (1930–1990), deutscher Musiker im Bereich Unterhaltungsmusik
 Reinhard Platzek (* 1954), deutscher Mediziner (Psychiater und Psychotherapeut), Philosoph und Medizinhistoriker
 Werner Platzek (1935–2005), deutscher Theaterschauspieler und -regisseur

Siehe auch:
 Platzeck
 Placzek